Amerikai Egyesült Államok
Andover (Connecticut)
Andover (Dél-Dakota)
Andover (Florida)
Andover (Illinois)
Andover (Iowa)
Andover (Kalifornia)
Andover (Kansas)
Andover (Maine)
Andover (város, Massachusetts)
Andover (statisztikai település, Massachusetts)
Andover (Minnesota)
Andover (Missouri)
Andover (New Hampshire)
Andover (New Jersey)
Andover Township, New Jersey
Andover, New York (egyértelműsítő lap)
Andover (Ohio)
Andover (Vermont)
Andover (Virginia)
 Ausztrália
Andover (Tasmania)
 Egyesült Királyság
Andover (Hampshire) 
 Kanada
Perth-Andover, Új-Brunswick